Ǥ, ǥ (G со штрихом) — буква расширенной латиницы. Используется в колтта-саамском языке, где обозначает звук , а также в языках кадивеу, где обозначает звук , и квакиутль.

Буква использовалась для записи северносаамского языка (в старой орфографии) и обозначала велярный носовой согласный в древнеисландской орфографии, предложенной в первых грамматических трактатах.

Также «Ǥ» является графическим знаком криптовалюты под названием Gridcoin.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки